Cherré puede referirse a: 

 Cherré, comuna de Maine y Loira (Francia);
 Cherré,  comuna de Sarthe, Francia.